est une expression de langue anglaise signifiant « amour éternel ». Elle peut faire référence à :

Cinéma 

 , titre original dUn amour infini, film de  sorti le  ;

 , titre anglais de C'est la vie, mon chéri (), film romantique hongkongais de  sorti le  ;

 , titre original dUn amour sans fin, film de Shana Feste sorti le .

Télévision 

 , série télévisée coréenne diffusée du  au  sur  ;
 , série télévisée philippine diffusée du  au  sur GMA Network ;
 , série télévisée coréenne diffusée du  au  sur .

Musique 

 , album sorti en 1981, bande originale du film Un amour infini ;
 , chanson issue de la bande originale ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;

Voir aussi 

 Endless